Николајевска црква може да се односи на цркву у:

 Земуну
 Новом Саду